Het WTA-tennistoernooi van Peking (officieel China Open) van 2012 vond plaats van 29 september tot en met 7 oktober 2012 in de Chinese hoofdstad Peking. Het was de 16e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het Tennistoernooi van Peking 2012. Er werd gespeeld op een hardcourt-ondergrond.

Samenvatting 
Enkelspel – Aan het toernooi namen 25 speelsters uit de top 30 deel. Titelhoudster Agnieszka Radwańska was als derde geplaatst – zij werd in de kwartfinale uitgeschakeld door de als zevende geplaatste thuisspeelster Li Na. Het eerste reekshoofd Viktoryja Azarenka uit Wit-Rusland won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als tweede geplaatste Russin Maria Sjarapova in twee sets. Azarenka wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Peking op haar naam te schrijven. Het was haar dertiende WTA-titel, de vijfde van het jaar. De Belgische Yanina Wickmayer kwam niet voorbij de eerste ronde.

Dubbelspel – Titelverdedigsters Květa Peschke en Katarina Srebotnik hadden niet als team voor het toernooi ingeschreven. Peschke speelde samen met Anna-Lena Grönefeld – zij waren als zevende geplaatst, en bereikten de kwartfinale. Srebotnik speelde samen met Zheng Jie – zij waren als zesde geplaatst, en bereikten de halve finale. Het eerste reekshoofd, het Italiaanse team Errani/Vinci had zich kort voor aanvang van het toernooi moeten afmelden, wegens een dijbeenblessure van Sara Errani. Het als derde geplaatste Russische duo Jekaterina Makarova / Jelena Vesnina won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als vijfde geplaatste koppel Nuria Llagostera Vives en Sania Mirza in twee sets; het was hun eerste gezamenlijke titel.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Uitzonderlijke bye-regeling 
De vier halvefinalistes van het toernooi van Tokiokregen een bye voor de eerste ronde:
  Angelique Kerber
  Nadja Petrova
  Agnieszka Radwańska
  Samantha Stosur

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Eindfase

Bovenste helft

Onderste helft

Bron 
  Toernooischema WTA

Peking 2012
Peking